Passo ou andar - maneira com que uma pessoa se locomove
 Passo (dança) - tipo de dança pernambucana
 Passo (unidade) - antiga unidade de medida
 Passo de montanha ou colo de montanha - o ponto mais baixo entre dois picos pertencentes à mesma aresta
 Passo de dança - movimentos constituintes de uma dada dança

Ver também 
Passos - desambiguação
 Passus, antiga unidade de medida da Roma Antiga

Desambiguação